Klaus-Frédéric Johannes ist ein deutscher Historiker und Archivar.

Leben 
Johannes studierte in Heidelberg und arbeitet hauptsächlich zu spätmittelalterlicher Geschichte, vor allem zu Konziliarismus, politischer Theoriegeschichte, Kirchen- und Rechtsgeschichte. Johannes arbeitet im Archiv der Verbandsgemeinde Landau-Land.

Werk 
Für den Historischen Verein der Pfalz gibt Johannes seit der Gründung 2013 den Onlinerezensionsteil zu den Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz heraus. Er ist Vorstandsmitglied bei der Bezirksgruppe des Historischen Vereins Neustadt (Veröffentlichungen/Schriftleitung) und im Ausschuss des Historischen Vereins der Pfalz.

Bis 2016 war er Mitglied im Beirat der Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung.

Mitgliedschaften 
Johannes ist Mitglied unter anderem in der Görres-Gesellschaft, dem Historischen Verein der Pfalz, der Internationalen Gesellschaft für Theologische Mediävistik und dem MIRA-Netzwerk.

Werke (Auswahl) 
 Hrsg.: Liber amicorum ad honorem doctor iuris Tassilo Ernst septemgenarii. Heidelberg 2005.
 Hrsg.: Mobilitas. Festschrift zum 70. Geburtstag Werner Schreiners, hg. v. Klaus Frédéric Johannes, (= Schriftenreihe der Bezirksgruppe Neustadt im Historischen Verein der Pfalz, N. F. 1), Neustadt an der Weinstraße 2017.
 Bemerkungen zur Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. und der Praxis der Königswahl 1356–1410. In: FS Jürgen Keddigkeit, 2012, S. 105–120.
 Neuerscheinungen zur spätmittelalterlichen Politischen Theorie. In: Pensiero politico medievale. Bd. 6, 2008, S. 25–48.
 Die Goldene Bulle und die Praxis der Königswahl 1356–1410. In: Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur. Bd. 14 (2008) S. 179–199.
 Gedanken zur Diplomatik der Herrscherurkunden unter Merowingern und Karolingern. I. Zu äußeren Merkmalen. In: FS Tassilo Ernst. 2005, S. 20–38.
 Prolegomena zum Hausvertrag von Pavia (1329) und seiner Bedeutung für die Pfalz, in: Mobilitas. Festschrift zum 70. Geburtstag Werner Schreiners, hg. v. Klaus Frédéric Johannes, (= Schriftenreihe der Bezirksgruppe Neustadt im Historischen Verein der Pfalz, N. F. 1), Neustadt an der Weinstraße 2017, S. 71–92.
 Eine Lehensurkunde des 17. Jahrhunderts für Ingenheim, in: FS Roland Paul, [= Kaiserslauterer Jahrbuch für pfälzische Geschichte und Volkskunde 16 (2016)], S. 153–158.
 Kaiser Friedrich II. – Ein Lebensbild. In: 800 Jahre Stadtrecht für Annweiler. Studien zu Vorgeschichte, Wirkung und Folgen der Verleihung des Stadtrechts durch König Friedrich II. am 14. September 1219, (= Beiträge zur Geschichte des Trifels und des Mittelalters Bd. 6), hrsg. von Alexander Thon, Annweiler am Trifels 2019, S. 89–129.

Weblinks 
 Auswahl der Schriften

Einzelnachweise 

Archivar (Nordrhein-Westfalen)
Historiker
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann